Het ATP-toernooi van Marseille 2012 (met de officiële naam Open 13) werd van 20 tot en met 26 februari 2012 gehouden op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Het enkelspel werd gewonnen door de Argentijn Juan Martín del Potro; hij versloeg thuisspeler Michaël Llodra in de finale met 6-4, 6-4.
Het dubbelspel werd gewonnen door de thuisspelers Nicolas Mahut en Édouard Roger-Vasselin; zij versloegen in de finale de Duitser Dustin Brown en thuisspeler Jo-Wilfried Tsonga met 3-6, 6-3, [10-6].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Marseille
ATP-toernooi van Marseille